Фолкнер () — многозначный термин.

Фамилия 
 Фолкнер, Бенджамин (1787—1849) — английский художник-портретист.
 Фолкнер, Джамирра (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Фолкнер, Джон Мид (1858—1932) — английский романист и поэт.
 Фолкнер, Дэвид (род. 1962) — английский и британский хоккеист на траве.
 Фолкнер, Нил (1958—2022) — британский археолог, историк, преподаватель, телеведущий, автор научно-популярных книг, политический активист.
 Фолкнер, Патрик (1918—2012) — ирландский государственный деятель, спикер Палаты представителей Ирландии (1980—1981).
 Фолкнер, Ричи (род. 1980) — британский гитарист.
 Фолкнер, Сюзи (род. 1979) — австралийская хоккеистка на траве.
 Фолкнер, Томас Джефферсон (1969—1943) — инженер, бизнесмен, государственный деятель Либерии. Мэр Монровии.
 Фолкнер, Уильям (1897—1962) — американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Фолкнер, Элли (род. 1993) — британская пловчика.

Топоним 
 Фолкнер — округ в штате Арканзас (США).

См. также 
 Фокнер
 Фолк (значения)
 Фолкинер